Sirino – massiccio montuoso
 Sirino – variante del prenome italiano Siro